

Social 
 CRIC : Centre de Rééducation des Invalides Civils

Outils 
Le cric est un appareil qui permet sans effort, soit de rapprocher deux points (tension), soit d'éloigner deux points (soulèvement) :
 le cric qui permet de soulever la charge (automobile, taille de pierre, exploitation vinicole) ;
 le cric qui permet de rapprocher deux éléments (tendeur, tire-fort, etc.).

Références

Liens externes